Przybysław – staropolskie imię męskie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Przybysław – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia
 Przybysław – osada w woj. wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w gminie Żerków
 Przybysław – część wsi Nowa Wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Zagórów
 Przybysław – osada w woj. wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Okonek
 Przybysław – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Krzęcin

Osoby 
 Przybysław stodorański (X w.) – książę Stodoran
 Przybysław Henryk (zm. 1150) – książę Stodoran
 Przybysław wagryjski (XI w.) – książę Wagrów
 Przybysław (zm. 1178) – książę meklemburski

Inne 
 Przybysław – zlikwidowana w 1989 roku wąskotorowa stacja kolejowa w Przybysławiu

Zobacz też 
 Nowy Przybysław, Stary Przybysław